Xincheng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaobeidian Shi, härad, Hebei, 
 Xincheng Xian (härad i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar